18 Pułk Ułanów (2 Saksoński) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 kwietnia 1867; garnizon: Leipzig (Lipsk); przydział w 1914: XIX Korpus Armii Niemieckiej
 18 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego, sformowany 1812
 18 Pułk Ułanów Pomorskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP